Die Hansol Korea Open Tennis Championships 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Seoul. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 24. September bis 2. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Jelena Janković mit 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung mit 6:2 und 6:4 gegen Jill Craybas / Natalie Grandin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hansol Korea Open Tennis Championships 2005 fand vom 24. bis 26. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Seoul